Ingenting kan avse
 Ingenting – ett begrepp som beskriver frånvaron av något, och är motsatsen till både allt och något
 Ingenting (album 2002) – ett album av musikgruppen bob hund
 Ingenting (sång av Eva Dahlgren) – en sång av Eva Dahlgren
 Ingenting (sång av Kent) – en låt av musikgruppen Kent
 Ingenting (musikgrupp) – en svensk musikgrupp
 Ingenting (norsk musikgrupp) – en norsk musikgrupp
 Ingenting, Solna – ett kontors- och bostadsområde i anslutning till Tomteboda i Solna kommun
 Västra Ingentingskogen – ett äldre namn på ett område i Solna kommun, se Västra skogen